Die Open de Moselle 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 29. September bis 5. Oktober 2008 in Metz stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Tokio die AIG Japan Open Tennis Championships gespielt, die anders als die Open de Moselle, die zur Kategorie der International Series zählten, zur höher dotierten Kategorie International Series Gold zählten.

Tommy Robredo war der Titelverteidiger im Einzel, der dieses Jahr jedoch nicht zum Turnier antrat. Im Finale siegte der Setzlistenfünfte Dmitri Tursunow in drei Sätzen mit 7:66, 1:6, 6:4 gegen den an vier gesetzten Lokalmatadoren Paul-Henri Mathieu und gewann damit seien fünften Titel auf der Tour. Im Doppel verteidigten Arnaud Clément und Michaël Llodra ihren Titel erfolgreich. Im Finale setzten sie sich mit 5:7, 6:3, [10:8] gegen die Setzlistenersten Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski aus Polen durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 349.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 370.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 27. bis 29. September 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 120 kB)
  (PDF; 118 kB)
  (PDF; 110 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Metz